Michalski ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Michalski (1889–1961), deutscher Rabbiner und Lehrer der Israelitischen Religionsgesellschaft in Karlsruhe
 Carl Michalski (1911–1998), deutscher Komponist
 Cezary Michalski (* 1963), polnischer slawistischer Philologe, Essayist, Prosaiker und Publizist
 Claudia Michalski (* 1966), deutsche Medienmanagerin
 Damian Michalski (* 1998), polnischer Fußballspieler
 Daniel Michalski (* 2000), polnischer Tennisspieler
 Edmund Michalski (* 1957), römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Generaloberer der Missionare von der Heiligen Familie
 Erich Michalski (1918–1988), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Ernst Michalski (1901–1936), deutscher Kunsthistoriker
 Eva Michalski (* 1989), deutsche Volleyballspielerin
 Fritz Michalski (1902–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Michalski (* 1948), deutscher Leichtathlet
 Isaiah Michalski (* 1998), deutsch-britischer Schauspieler

 Jewgeni Iossifowitsch Michalski (1897–1937), ukrainischer und sowjetischer Autor und Esperantist
 Joseph Michalski (1814–1885), westpreußischer Priester und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Karin Michalski (* 1966), deutsche Künstlerin und Filmemacherin
 Konstanty Michalski, (1879–1947), polnischer Philosoph, Historiker und Theologe
 Krzysztof Michalski (1948–2013), polnischer Philosoph
 Leona Michalski (* 2002), deutsche Badmintonspielerin
 Ludwig Michalski (1836–1888), polnisch-schweizerischer Unternehmer
 Łukasz Michalski (* 1988), polnischer Stabhochspringer
 Lutz Michalski (1950–2013), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marcus Michalski (* 1971), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Martin Michalski (1927–2008), deutscher Zauberkünstler und Autor
 Niklas Michalski (* 2003), deutscher Handballspieler
 Piotr Michalski (* 1994), polnischer Eisschnellläufer
 Radosław Michalski (* 1969), polnischer Fußballspieler
 Sergiusz Michalski (* 1951), polnisch-deutscher Kunsthistoriker
 Stanisław Michalski (1932–2011), polnischer Schauspieler
 Stefan Michalski (1935–2014), polnischer Fußballspieler
 Teodoro Picado Michalski (1900–1960), Präsident von Costa Rica
 Tilman Michalski (* 1941), deutscher Grafiker und Illustrator
 Vera Michalski-Hoffmann (* 1954), Schweizer Verlegerin
 Wacław Waldemar Michalski (* 1938), polnischer Lyriker, Bibliothekar und Literaturkritiker
 Wilhelm Michalski (1872–1961), deutscher Partei- und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Michalsky